Ahmad Aali – fotografo e artista iraniano
 Jamiluddin Aali – poeta, saggista, giornalista, drammaturgo e critico pakistano
 Mehmed Emin Aali Pascià – Gran Visir dell'Impero Ottomano